Obraz Jezu ufam Tobie
słowa powierzenia siebie Miłosierdziu Bożemu
słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego